Екатеринбу́рг-Си́ти — строящийся деловой квартал в центре Екатеринбурга. Впервые проект комплекса был представлен в 2006 году. По первоначальному проекту территория комплекса включала гостиницу (Hyatt Regency Ekaterinburg), четыре башни — «Исеть», «Урал», «Татищев» и «Де Геннин», а также крытую галерею с торговыми рядами и пешеходной улицей. Этот проект был разработан французским архитектурным бюро Valode&Pistre под руководством Жана Пистра. Инвестором выступал УГМК-Холдинг.

Одновременно в непосредственной близости началось строительство ряда высотных зданий — жилого небоскрёба «De Luxe» (впоследствии сменившего название на «Февральская революция») бизнес-центров «Демидов» и «Президент», которые, хоть и не относятся к проекту «Екатеринбург-сити», дополняют его панораму и часто с ним ассоциируются. Ещё одна высотка — «Белый дом» была построена в этом районе ещё в 1978—1982 годах. В 2008 году УГМК выкупил у свердловского предпринимателя Марса Шарафулина строящийся бизнес-центр «Демидов», чтобы интегрировать его в единую инфраструктуру «Екатеринбург-сити».

Общая площадь делового комплекса составит 750 тыс. квадратных метров. Отмечается, что под застройку выделяется не более 35 % территории, чтобы как можно больше пространства оставить под озеленение, тротуары и зоны общественного назначения.

По первоначальному проекту Екатеринбург-сити должен был объединить более 400 тыс. м² коммерческих и торговых площадей, офисов, гостиниц, развлекательных центров, кафе и ресторанов. Планировалось возвести 12 объектов: четыре офисные высотки, бизнес-парк, с акцентом на представителей малого и среднего бизнеса, так называемая торговая галерея и две гостиницы. Площадь квартала должна была составить пять гектаров.

Предполагалось, что работы по его сооружению должны завершиться в 2014 году, однако в феврале 2009 строительство было приостановлено и его окончание перенесено на неопределённые сроки. Стоимость проекта оценивается в один миллиард евро. Основным инвестором проекта является «УГМК-Холдинг». Возобновить работы по строительству квартала УГМК ещё зимой 2010 планировало не ранее 2011 года, однако строительство квартала было возобновлено уже в августе 2010 года. Как пояснил заместитель генерального директора ОАО «УГМК-Холдинг» Сергей Ерыпалов: «финансовые результаты 2009-го и первого квартала 2010-го годов показали, что мы можем реализовать этот проект. Сейчас у нас достаточно средств на продолжение строительства».

Объекты 

В этой таблице отсутствуют отменённые и предполагаемые небоскрёбы.

Гостиница Hyatt Regency 

 Этажность: 21 этаж.
 Начало строительства: 27 июля 2005 года.
 Открытие: 26 февраля 2009 года.Пятизвёздочная гостиница Hyatt Regency Ekaterinburg рассчитана на 296 номеров. В отеле запроектированы президентские апартаменты, охраняемая подземная парковка на 135 машиномест, два ресторана, три бара, отдел обслуживания номеров, конгресс-холл, бассейн и spa-клуб с панорамным видом, крупнейший фитнес-центр. В обслуживании задействовано около 400 человек.

17 июля 2007 года в конструкцию здания торжественно уложили последний кубометр бетона. Для возведения конструкции гостиницы потребовалось около 27 000 м³ бетона, 3200 тонн арматуры, 2800 тонн металлоконструкций.

Торжественное открытие гостиницы состоялось 26 февраля 2009 года.

 Башня «Исеть» 

 .Этажность: 52 (48 жилых этажей).
 Высота: 209 м по архитектурным деталям.
 Площадь: 70 600 м².
 Начало строительства: март 2008.
 Окончание строительства: 30 декабря 2016 года.
 Количество лифтов: 8

Башня получила своё название по реке Исеть. Проект башни представляет собой высотное 52-этажное жилое здание класса «А». Помимо апартаментов класса люкс в этом здании планируется разместить бизнес-клуб, конгресс-центр, ресторан, кафе, фитнес-центр, галерею бутиков. Предполагаемая стоимость «Исети» — около 230 млн долларов.

Строительство башни началось в марте 2008 года и, по первоначальному плану, должно было завершиться к концу 2010 года. В июле 2008 по требованию Ростехнадзора, было приостановлено на три месяца в связи с отсутствием у компании-застройщика разрешительных документов. В дальнейшем, вплоть до августа 2010 года строительство было приостановлено в связи с финансовыми трудностями. 20 августа 2010 года строительство было официально возобновлено. 11 января 2011 была закончена заливка фундамента здания. К марту 2014 года шло строительство 47-го этажа тела башни «Исеть» и монтаж 52-го этажа по её ядру.  В начале июля монолитные работы на башне были завершены. В конце сентября на башне была смонтирована корона, таким образом здание было достроено до верхней точки. В январе 2015 года завершено остекление, идут отделочные работы. Башня позиционируется как самый высокий северный небоскрёб планеты.

8 января 2017 года башня была официально введена в эксплуатацию.

 Башня «Екатерина» 

 Использование: офисы, рестораны, конференц-залы.
 Площадь: ~124 000 м².
 Этажность: 62 этажа.
 Высота: 300 м.
 Год постройки: проект отменён.

Высота башни «Екатерина» составит 300 метров. Это здание будет на 85 метров выше небоскрёба «Исеть», став самым высоким зданием комплекса и города в целом.

Строительство «Екатерины» будет вести Уральская горно-металлургическая компания. Площадь 62-этажного объекта составит 124 тыс. квадратных метров. Для размещения комплекса выбрана площадка на пересечении улиц Бориса Ельцина и Челюскинцев. Завершить работы по возведению объекта планируется в 2022 году.

В первоначальном плане Екатеринбург-Сити на месте «Екатерины» предполагалось сооружение более высотной и также самой высокой в городе и Сибири 383-метровой 65-этажной башни «Урал».

 Башня «Татищев» 
 Использование: офисы, рестораны, конференц-залы.
 Площадь: ~78 000 м².
 Этажность: 35 этажей.
 Год постройки: перенесено на неопределённые сроки.

 Башня «Де Геннин» 
 Использование: офисы, рестораны, конференц-залы.
 Площадь: ~96 000 м².
 Этажность: 45-50 этажей.
 Год постройки: перенесено на неопределённые сроки.

Башня «Де Геннин» должна расположиться вдоль улицы Челюскинцев неподалёку от башни «Татищев». Она названа в честь одного из основателей Екатеринбурга. В ней предполагалось разместить офисы, рестораны и конференц-залы.

 Деловой дом «Демидов» 

 Этажность: 33 этажа (последний 34-й этаж — технический)
 Площадь: 130 090 м²
 Высота: 134,95 м
 Окончание строительства: 2016 год

Строительство первой очереди 1А бизнес-центра «Демидов» было начато в 2006 году. Изначально было запланировано полностью создать комплекс, состоящий из двух зданий, весной 2009 года, но позднее сроки сдачи сдвигали несколько раз. В результате очередь 1А была введена в эксплуатацию в ноябре 2015 года, башня очереди 1Б была официально сдана 30 декабря 2016 года вместе с башней «Исеть».

Общая площадь блока 1А — 88 тысяч квадратных метров, из них 22 тысячи квадратных метров занял Президентский центр Б. Н. Ельцина, площадь высотной части «Демидова» (блок 1Б) составила 47 000 квадратных метров.

 Бульвар Екатерины и Бизнес-парк 
 Площадь: 44 000 м².
 Использование: коммерция, офисы.
 Год постройки: перенесено на неопределённые сроки.
 Сроки строительства:''' перенесено на неопределённые сроки.

Бульвар Екатерины — трёхуровневая крытая галерея магазинов, кафе, ресторанов. Бизнес-парк — комплекс офисов класса А.

См. также 
 Список самых высоких зданий Екатеринбурга
 Башни «Стражи Урала»

Примечания

Ссылки 

 Valode&Pistre — архитектурное бюро
 Юг обзаведётся двумя «Сити» — журнал Собственник

Деловые кварталы России
Здания и сооружения Екатеринбурга
Верх-Исетский район Екатеринбурга